Krasnyj Oktjabr (motorfiets), een historisch Russisch motorfietsmerk
 Krasnyj Oktjabr (plaats), een plaats in de Russisch oblast Vladimir
 Krasnyj Oktjabr (schip), schip waarmee Boris Davydov naar Wrangel voer